Пихоя — фамилия. Известные носители:
 Пихоя, Рудольф Германович (род. 1947) — советский и российский историк.
 Пихоя, Людмила Григорьевна — спичрайтер Б. Н. Ельцина, жена Р. Г. Пихои.
 Пихоя, Герман Рудольфович — генеральный директор компании «Полюс Золото» с 27 июня 2011 года. Сын Рудольфа Германовича и Людмилы Григорьевны Пихои.